

Patronymes 
 Pierre Talmont (1977), footballeur français

Toponymes 
 Aérodrome des Sables-d'Olonne-Talmont, aérodrome civil situé aux Sables-d'Olonne.
 Canton de Talmont-Saint-Hilaire, circonscription électorale de la Vendée et des Pays de la Loire.
 Château de Talmont, château médiéval situé à Talmont-Saint-Hilaire.
 Église Sainte-Radegonde de Talmont, église paroissiale catholique située à Talmont-sur-Gironde.
 Hôtel Bergeret de Talmont, hôtel particulier parisien.
 Musée d'histoire et de la pêche de Talmont, musée situé à Talmont-sur-Gironde.
 Port de Talmont, port de pêche situé à Talmont-sur-Gironde.
 Saint-Hilaire-de-Talmont, ancienne commune de la Vendée.
 Seigneurie de Talmont, ancienne seigneurie du Bas-Poitou.
 Talmont (Vendée), ancienne commune de la Vendée.
 Talmont-Saint-Hilaire, commune de la Vendée.
 Talmont-sur-Gironde, commune de Charente-Maritime.

Voir aussi 
 Jacob Talmon
 Talmone